blokland: een stuk grond, dat door een sloot of heining van de omgeving is afgesloten
 Blokland (Montfoort), buurtschap in de gemeente Montfoort (Utrecht)
 Blokland (Nieuwkoop), buurtschap in de gemeente Nieuwkoop (Zuid-Holland)

 Hans Blokland (politicus), Nederlands politicus
 Hans Blokland (politicoloog), Nederlands politicoloog
 Rogier Blokland, Nederlands linguïst

Zie ook
 Hoogblokland, plaats in de gemeente Molenlanden